Хилл (; ) — английская фамилия.

По данным 2014 года, фамилия Хилл занимала 677-е место по распространённости в мире: её носили 810 045 человек.Распространённость фамилии по странам и территориям:

Известные носители

А 
 Хилл, Абрахам (1633—1721) — британский торговец, член Королевского общества.
 Хилл, Альберт (1889—1969) — британский легкоатлет, который специализировался в беге на средние дистанции.
 Хилл, Альфред (1869—1960) — австралийский композитор.
 Хилл, Арета (Термонд; род. 1976) — американская легкоатлетка, метательница диска.
 Хилл, Артур (1888—1959) — британский ватерполист, олимпийский чемпион 1912 года.
 Хилл, Артур Уильям (1875—1941) — британский ботаник.
 Хилл, Арчибалд (1886—1977) — английский физиолог, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине (1922).

Б 
 Хилл, Бенджамин (род. 1980) — разработчик свободного программного обеспечения, хакер и писатель.
 Хилл, Бенни (1924—1992) — английский актёр, комик.
 Хилл, Бернард (род. 1944) — британский актёр кино и телевидения.
 Хилл, Бобби Джо (1943—2002) — американский баскетболист.

В 
 Хилл, Вирджил (род. 1964) — американский боксёр.
 Хилл, Вирджиния (1916—1966) — американская преступница.

Г 
 Хилл, Генри (1943—2012) — американский гангстер и преступник.
 Хилл, Герберт (род. 1984) — американский и немецкий баскетболист.
 Хилл, Гордон (род. 1954) — английский футболист.
 
 Хилл, Грейс Ливингстон (1865—1947) — американская писательница.
 Хилл, Грэм (1929—1975) — английский автогонщик в классе «Формула-1», отец Деймона Хилла.
 Хилл, Гэри (род. 1951) — американский художник.

Д 
 Хилл, Даглас (род. 1946) — американский валторнист и композитор.
 Хилл, Дасти (1949—2021) — американский музыкант, бас-гитарист группы ZZ Top
 Хилл, Дейв (род. 1946) — английский музыкант, соло-гитарист группы Slade
 Хилл, Деймон (род. 1960) — английский автогонщик в классе Формула-1, сын Грэма Хилла.
 
 :
  (1897—1972) — английский футболист.
  (1908 — после 1937) — английский футболист.
  (1923—1974) — австралийский игрок в крикет.
  (1928—1987) — миллионный военнослужащий морской пехоты США.
 Хилл, Джек (род. 1933) — американский кинорежиссёр, сценарист, киномонтажёр, киноактёр, кинооператор и кинопродюсер.
 Хилл, Джеремайя (род. 1995) — американский баскетболист.
 Хилл, Джеффри (1932—2016) — английский поэт.
 
 
 Хилл, Джона (род. 1983) — американский актёр и сценарист.
 Хилл, Джонатан (род. 1960) — британский политик из Консервативной партии, европейский комиссар по финансовым рынкам.
 Хилл, Джордан (род. 1987) — американский профессиональный баскетболист.
 
 
 Хилл, Джулия (род. 1974) — американская экологическая активистка.
  (1935—2007) — канадский и британский писатель-фантаст, редактор и рецензент.
 Хилл, Дьюли (род. 1975) — американский актёр, продюсер и чечёточник.
 
 Хилл, Дэн (род. 1954) — канадский поп-исполнитель и автор песен.
 Хилл, Дэйна (1964—1996) — американская актриса.
 Хилл, Дэниель Харви (1821—1889) — американский генерал, участник Гражданской войны.

И 
 Хилл, Иэн (род. 1951) — американский музыкант, басист, один из основателей группы Judas Priest.

К 
 Хилл, Кайлин (род. 1998) — игрок в американский футбол.
 Хилл, Карл (1831—1893) — немецкий оперный певец.
 Хилл, Карл Фредрик (1849—1911) — шведский живописец и график.
 Хилл, Кевин (род. 1986) — канадский сноубордист, выступающий в бордеркроссе.
 Хилл, Кеннет (1948—2010) — австралийский ботаник-систематик.
 Хилл, Кимберли (род. 1989) — американская волейболистка, олимпийская чемпионка и чемпионка мира.
 Хилл, Кларенс (род. 1951) — бермудский боксёр, бронзовый призёр Олимпийских игр 1976 года.
 Хилл, Клем (1877—1945) — австралийский крикетчик.
 
 Хилл, Клинтон (род. 1980) — австралийский легкоатлет.
 Хилл, Конлет (род. 1964) — британский актёр кино, театра и телевидения родом из Ирландии.
 Хилл, Кори (1978—2015) — американский боец смешанного стиля.
 Хилл, Кристофер (1912—2003) — британский историк-марксист.

Л 
 Хилл, Лестер (1890—1961) — американский математик, учёный в области криптографии.
 Хилл, Ливай (Леви) — американский баптистский священник, пионер цветной фотографии.
 Хилл, Линн (род. 1961) — американская спортсменка.
 Хилл, Лорен Мишель (род. 1979) — американская фотомодель и актриса, Playboy Playmate в феврале 2001 года.
 Хилл, Лорин (род. 1975) — американская исполнительница в стиле нео-соул, солистка коллектива The Fugees.

М 
 Хилл, Мадди (род. 1990) — британская актриса.
 Хилл, Малкольм (род. 1995) — американский баскетболист.
 Хилл, Марианна (род. 1941 или 1942) — американская актриса кино и телевидения.
 Хилл, Монтеро Ламар (род. 1999) — американский рэпер, более известный как Lil Nas X.

Н 
 Хилл, Наполеон (1883—1970) — американский философ и психолог, журналист.
 Хилл, Натаниэль (1861—1934) — ирландский живописец-пейзажист, жанрист конца XIX-го века.
 Хилл, Николас (1570—1610?) — английский натурфилософ, сторонник атомизма и бесконечности Вселенной.

О 
 Хилл, Октавия (1838—1912) — британская общественная деятельница, художница, педагог.

П 
 Хилл, Пол Дженнингс (1954—2003) — американский террорист.
 Хилл, Полли (1914—2005) — английский экономист и антрополог.
 Хилл, Присцилла (род. 1960) — американская фигуристка и тренер по фигурному катанию.

Р 
 Хилл, Райан (род. 1990) — американский легкоатлет, специализирующийся в беге на длинные дистанции.
 Хилл, Реджинальд (1936—2012) — английский писатель, автор детективных романов.
 Хилл, Рикки (род. 1959) — английский футболист, тренер.
 Хилл, Ричард — американский кикбоксер, чемпион мира
 
 Хилл, Ровена (род. 1938) — венесуэльская поэтесса и переводчица.
  (1921—2011) — британский математик.
 Хилл, Роланд (1772—1842) — английский командир эпохи наполеоновских войн, генерал.
 Хилл, Роуленд (1795—1879) — английский учитель, изобретатель и реформатор.
 Хилл, Рэйли (род. 1972) — австралийская актриса.
 Хилл, Рут Гловер (более известна как Рут Манс; 1898—2001) — американская писательница, дочь и продолжательница Грейс Ливингстон Хилл.

С 
 Хилл, Симми (1946—2013) — американский профессиональный баскетболист.
 Хилл, Соломон (род. 1991) — американский профессиональный баскетболист.
 Хилл, Сьюзен (род. 1942) — английская писательница.

Т 
 Хилл, Тайрон (род. 1968) — американский баскетболист и тренер.
 Хилл, Тейлор (род. 1996) — американская топ-модель.
 Хилл, Тельма (1906—1938) — американская актриса эпохи немого кино, комедиантка.
 Хилл, Теренс (род. 1939) — итальянский актёр.
 Хилл, Томас (1829—1908) — американский художник.
 Хилл, Тэйлер (род. 1990) — американская баскетболистка.
 Хилл, Тэмия Мэрилин (более известна как Тэмия; род. 1975) — американская певица и автор песен.

У 
 
 Хилл, Уинстон (род. 1993) — фиджийский боксёр.
 Хилл, Уолтер (род. 1942) — американский кинорежиссёр и сценарист.
 Хилл, Уоррен (1960—2015) — американский заключённый из штата Джорджия.

Ф 
 Хилл, Фил (1927—2008) — автогонщик, единственный уроженец США, выигрывавший чемпионат мира по автогонкам в классе Формула-1.
 Хилл, Филан (род. 1979) — британский гребец, рулевой.
 Хилл, Фиона (род. 1965) — американский политолог.
 Хилл, Фэйт (род. 1967) — американская певица в стиле кантри.

Х 
 Хилл, Хосе Роберто (1945—2005) — мексиканский актёр.
  (род. 1937) — британский биохимик.

Ш 
 Хилл, Шон (род. 1970) — американский хоккеист.

Э 
 Хилл, Эдин (род. 1996) — канадский хоккеист.
 Хилл, Эдуард Герни (1847—?) — американский селекционер роз.
 Хилл, Эмброуз Поуэлл (1825—1865) — американский генерал, участник Гражданской войны.
 Хилл, Эндрю (1931—2007) — американский джазовый пианист и композитор.
 Хилл, Энн Т. (1916—1999) — американский модельер и учитель йоги.
 Хилл, Энтони (род. 1930) — английский художник и график.
 Хилл, Эрика (род. 1976) — американская журналистка и телеведущая.

Составные фамилии 
 Хилл-Вуд, Питер (1936—2018) — британский футбольный администратор.
 Эннис-Хилл, Джессика (род. 1986) — британская легкоатлетка, специализируется в многоборье и в беге на 100 м с барьерами.

Псевдонимы 
 Джош Хилл (более известен как DJ Manian; род. 1978) — немецкий музыкальный продюсер, DJ и владелец лейбла Zooland Records.

Вымышленные персонажи 
 Бобби Хилл — сын главных героев мультсериала «Царь горы» Хэнка Хилла и Пегги Хилл.
 Мария Хилл — героиня комиксов, публикуемых издательством «Marvel Comics», агент и директор организации Щ. И. Т.
 Пегги Хилл — жена главного героя мультсериала «Царь горы» Хэнка Хилла.

Топоним 

 Хилл — округ в штате Техас, США
 Хилл — округ в штате Монтана, США
 Хилл — тауншип в округе Китсон, Миннесота, США.
 Бен-Хилл — округ штата Джорджия, США.
 Вест-Хилл-Клифф Рэйлвэй — рельсовое транспортное средство с канатной тягой в городе Гастингс (Восточный Сассекс).
 
 Касл-Хилл-авеню — станция Нью-Йоркского метро, расположенная на IRT Pelham Line.
 Ноттинг-Хилл — район в Лондоне, северная часть административного округа Кенсингтон и Челси.
 Сэнд-Хилл-роуд — улица в городе Менло-Парк, Калифорния.
 Хилл-Вью-Хайтс — статистически обособленная местность, расположенная в округе Вестон (штат Вайоминг, США).
 Хилл-Лейк — тауншип в округе Эйткин, Миннесота, США.
 Хилл-н-Дейл — статистически обособленная местность, расположенная в округе Эрнандо (штат Флорида, США).
 Хилл-Ривер — тауншип в округе Полк, Миннесота, США.
 Хилл-Сити — город в округе Эйткин, штат Миннесота, США.
 Хилл Стрит — улица в деловом центре Сингапура.

Научно-исследовательские понятия 
 Сфера Хилла — пространство вокруг астрономического объекта, в котором он способен удерживать свой спутник, несмотря на притяжение объекта, вокруг которого обращается.
 Уравнение Хилла — линейное дифференциальное уравнение второго порядка.

Разное 
 Хилл — команда Формулы-1, основанная двукратным чемпионом мира Грэмом Хиллом.
 Лёгкая дивизия Хилла — пехотное соединение Северовирджинской армии во время американской гражданской войны.
 Ноттинг-Хилл — романтическая комедия 1999 года.
 Хилл-Вэлли — вымышленный американский городок в Калифорнии из кинотрилогии «Назад в будущее».

См. также

Примечания